Линн Кэ́мерон (; 31 июля 1979, Перт, Перт-энд-Кинросс, Шотландия) — шотландская кёрлингистка, ведущий в команде Великобритании Олимпийских играх 2006 года.

Достижения 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин: золото (2001, 2003).
 : золото ().
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1997, 1998).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2009).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2009), серебро (2010, 2012).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу